Listrobyctiscus är ett släkte av skalbaggar. Listrobyctiscus ingår i familjen Rhynchitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Listrobyctiscus